Mbeya é uma região da Tanzânia. Sua capital é a cidade de Mbeya.

Distritos
Chunya
Mbarali
Mbozi
Rungwe
Kyela
Ileje
Mbeya Urban
Mbeya Rural

Regiões da Tanzânia